Нижче наведено список 41 муніципалітетів провінції Барі. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Барі